La La La – singolo degli LMFAO del 2009
 La La La – singolo di Snoop Lion del 2012
 La La La – singolo di Naughty Boy del 2013
 La, la, la – brano musicale di Massiel del 1968
 La, La, La – singolo di Auburn e Iyaz del 2010
 La-La-La (Excuse Me Miss Again) – brano musicale di Jay-Z del 2003
 La La La (Never Give It Up) – singolo di September del 2003
 La La La – singolo di Renzo Rubino del 2017

Pagine correlate 
Lala